Otto I van Nassau (?-1289/90), graaf van Nassau (ca. 1250-1289/90).
 Otto II van Nassau-Siegen (ca. 1305-1350/1), graaf van Nassau-Siegen (1343-1350/1).
 Otto van Nassau (?-1302), geestelijke, zoon van Otto I van Nassau.
 Otto van Nassau-Beilstein (1485-?), zoon van Hendrik IV van Nassau-Beilstein.
 Otto van Nassau-Neuweilnau (1610-1632), graaf van Nassau-Neuweilnau (1629-1632).
 Otto van Nassau-Siegen (?-1384), geestelijke, zoon van Otto II van Nassau-Siegen.